Билий камин може да се отнася за:
 Села в Украйна
 Билий камин (Виницка област)
 Билий камин (Лвовска област)